Аларих (Alarich) e името на следните крале на вестготите:

 Аларих I, (370 – 410)
 Аларих II, (484–507)